Voorbij (Marco Borsato & Do), een single uit 2004 van de Nederlandse zanger Marco Borsato en zangeres Do
 Voorbij (Clouseau), een single uit 1995 van de Belgische popgroep Clouseau
 Voorbij (Jacques Herb), een single uit 1977 van de Nederlandse zanger Jacques Herb
 Voorbij (Josylvio & Moeman), een lied van Josylvio en Moeman uit 2018
 Voorbij (Paul de Leeuw), een single uit 1994 van de Nederlandse zanger Paul de Leeuw
 Voorbij (Spring & De Groot), een single uit 1997 van het Nederlandse duo Spring & De Groot
 Voorbij (Will Tura), een single uit 1984 van de Belgische zanger Will Tura
 Voorbij (Frank Verkooyen), een lied van Frank Verkooyen uit 2011